La 1. A slovenska košarkarska liga 2018-2019 è stata la 28ª edizione del massimo campionato sloveno di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio dell'.

Regular season

Seconda fase

Poule scudetto

Poule retrocessione

Playoffs

Squadra vincitrice

Premi e riconoscimenti 
Regular Season MVP:  Davor Konjević, 
MVP finali:  Marjan Čakarun, 
All-League Team:
  Jan Špan, 
  Blaž Mahkovic, 
  Donovon Jack, 
  Marko Jagodić-Kuridža,  
  Marjan Čakarun,

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2018
Pallacanestro nel 2019
2018-2019